Vázquez nebo Vásquez je španělské příjmení. Pochází z latinského slova Velascus, označujícího Basky. Významnými nositeli jsou:

 Alberto Vázquez-Figueroa (* 1936), španělský spisovatel
 Álvaro Vázquez (* 1991), španělský fotbalista
 Francisco Vásquez de Coronado (1510–1554), španělský conquistador 
 Franco Vázquez (* 1989), italský fotbalista
 Horacio Vásquez (1860–1936), dominikánský politik
 Hugo Vásquez (* 1976), venezuelský herec
 Juan Vásquez (1500–1560), španělský hudební skladatel
 Juan Gabriel Vásquez (* 1973), kolumbijský spisovatel
 Lucas Vázquez (* 1991), španělský fotbalista
 Manuel Vázquez Montalbán (1939–2003), španělský spisovatel
 Sergio Vázquez (* 1965), argentinský fotbalista
 Tabaré Vázquez (1940–2020), uruguayský politik

další významy
 Vasquez Rocks, přírodní park v Kalifornii
 Vázquez Sounds, mexická hudební skupina

Španělská příjmení